Der so genannte Cromlech von Saint-Marc-sur-Mer liegt im Gemeindegebiet von Saint-Nazaire im Département Loire-Atlantique in Frankreich. Er sieht aus wie ein kleiner Steinkreis mit etwa fünf Metern Durchmesser. Wahrscheinlich ist er jedoch der Überrest einer Grabhügeleinfassung. Einige große Steine liegen zusammen mit einem Stein, der ein Deckstein gewesen zu sein scheint, in der Mitte.

Auch andere Überreste von Hügeleinfassungen werden in Frankreich manchmal als Cromlech bezeichnet.

Siehe auch 
 Megalithanlagen der Bretagne

Literatur 
 Aubrey Burl: A Guide to the Stone Circles of Britain, Ireland, and Brittany. Yale University Press, New Haven/London 1995, ISBN 0-300-06331-8.

Weblinks 

 Pseudo-Steinkreis (zuletzt abgerufen am 12. Dezember 2012)

Kultplatz
Saint-Marc-sur-Mer
Saint-Nazaire
Megalithanlage im Département Loire-Atlantique
Archäologischer Fundplatz in Europa